Натуральне число 962
 962 рік до нашої ери
 962 рік нашої ери